Denumirea de Velikdence se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Velikdence, un sat în comuna Djebel, regiunea Kărdjali;
 Velikdence, un sat în comuna Omurtag, regiunea Tărgoviște.